Сормовская ТЭЦ — одно из ключевых предприятий энергетики в Нижнем Новгороде. Входит в состав ПАО «Т Плюс».

Собственники 
В 2004 году Сормовская ТЭЦ входила в состав ОАО «Нижновэнерго».

По состоянию на 2006 год собственником ТЭЦ являлась ОАО «Нижегородская генерирующая компания» (основные акционеры ОАО «ТГК-6», ЗАО «КЭС»).

В марте 2010 года 100 % обыкновенных акций ОАО «Сормовская ТЭЦ» были приобретены компанией ТГК-6.

В ходе реорганизации генерирующих активов КЭС Холдинга 1 декабря 2014 года станция вошла в состав Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» (до июня 2015 года ОАО "Волжская ТГК").

История 
Строительство теплоцентрали, предназначенной для снабжения паром и горячей водой предприятий и жилых микрорайонов заречной части города, началось в феврале 1968 года.
Для этого в болотистой Бурнаковской низине с помощью двух земснарядов было засыпано песком 70 га территории.

22 декабря 1974 года введён в эксплуатацию турбогенератор № 1.

В октябре 1975 года состоялся пуск первой очереди ТЭЦ, а в октябре 1981 года — второй очереди. Установленная электрическая мощность станции достигла 340 МВт, тепловая — 646 Гкал/час.

После проведённой в 2008—2010 годах модернизации турбоагрегатов № 1 и № 2 по проекту «Янтарь», электрическая мощность станции была увеличена до 350 МВт.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания

Ссылки 
 Информация о ТЭЦ на сайте «Т Плюс»

Газовые электростанции России
Электростанции Нижегородской области
Предприятия Нижнего Новгорода